|-
| 119601 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119602 - Italodimaria || || 24 de novembre, 2001 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 119603 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119604 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119605 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119606 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119607 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119608 - || || 27 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119609 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119610 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119611 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119612 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119613 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119614 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119615 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119616 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119617 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119618 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119619 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119620 - || || 18 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119621 - || || 18 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119622 - || || 17 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119623 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119624 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119625 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119626 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119627 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119628 - || || 16 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119629 - || || 17 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119630 - || || 5 de desembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119631 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119632 - || || 8 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119633 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119634 - || || 13 de desembre, 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 119635 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119636 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119637 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119638 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119639 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119640 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119641 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119642 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119643 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119644 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119645 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119646 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119647 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119648 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119649 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119650 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119651 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119652 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119653 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119654 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119655 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119656 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119657 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119658 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119659 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119660 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119661 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119662 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119663 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119664 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119665 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119666 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119667 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119668 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119669 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119670 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119671 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119672 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119673 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119674 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119675 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119676 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119677 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119678 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119679 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119680 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119681 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119682 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119683 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119684 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119685 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119686 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119687 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119688 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119689 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119690 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119691 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119692 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119693 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119694 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119695 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119696 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119697 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119698 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119699 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119700 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9